Ро́берт — власна назва.

Ім'я 

 Роберт — чоловіче ім'я.

Монархи 
 Роберт I — король Шотландії (1306—1329).
 Роберт I — герцог Бургундії (1032—1076).
 Роберт I — герцог Нормандії (1027—1035).
 Роберт І — граф Труа (876—886)).
 Роберт II — король франків (987—1031).
 Роберт II — король Шотландії (1371—1390).
 Роберт II — герцог Бургундії (1272—1306).
 Роберт ІІ — герцог Нормандії (1087—1106).
 Роберт II — князь Капуанський (1127—1156).
 Роберт II — граф Фландрії (1093—1111).
 Роберт III — король Шотландії (1390—1406).

Прізвище 
 Роберт-Ковалевич Іван — українсько-канадський євангельський діяч.
 Роберт — псевдонім Ярослава Мельника, провідника ОУН.

Інше 
 «Роберт» — щорічна данська кінопремія.

Див. також 
 Робер